Merlach ist
 Merlach (Ponitz), Ortsteil der Gemeinde Ponitz, Landkreis Altenburger Land, Thüringen
 Merlach (Seßlach), Ortsteil der Stadt Seßlach, Landkreis Coburg, Bayern 
 der deutsche Name der Gemeinde Meyriez im Seebezirk, Kanton Freiburg, Schweiz